

Verenigd Koninkrijk 
 Arlington (Devon)
 Arlington (East Sussex)

Verenigde Staten 
 Arlington (Georgia)
 Arlington (Illinois)
 Arlington (Iowa)
 Arlington (Kansas)
 Arlington (Kentucky)
 Arlington (Massachusetts)
 Arlington (Minnesota)
 Arlington (Nebraska)
 Arlington (North Carolina)
 Arlington (Ohio)
 Arlington (Oregon)
 Arlington (South Dakota)
 Arlington (Tennessee)
 Arlington (Texas)
 Arlington (Virginia)
 Arlington National Cemetery, een beroemde begraafplaats aldaar
 Arlington (Washington)
 Arlington (Wisconsin)

Overig 
 Arlington (Zuid-Afrika), een dorp in Zuid-Afrika